Marius Høibråten (Oslo, 1995. január 23. –) norvég korosztályos válogatott labdarúgó, az Urava Red Diamonds hátvédje.

Pályafutása kezdetén a Fet IL-ben játszott, 2009-ben csatlakozott a Lillestrøm utánpótlásához. 2011. május 1-én bemutatkozott a felnőttcsapatban is egy kupameccsen. Még ebben a szezonban bemutatkozhatott a norvég élvonalban is.

A 2012-es szezon második felében kölcsönadták a másodosztályú Strømmen IF-nek. 2013-ban visszatért a Lillestrømbe, ahol a korábbiaknál több lehetőséget kapott. Azonban 2013. augusztus 23-án 2014-ben kezdődő szerződést kötött a Strømsgodsettel a Bosman-szabály értelmében. Itt csapattársa lehetett többek között Kovács Péternek. A 28-as mezszámot kapta.

Új csapatában 2014. március 30-án debütált, ez volt a szezon első meccse, az egész idényben alapember volt. A csapat a negyedik helyet szerezte meg, ami feljogosította az Európa-liga-indulásra. Korábban egyik csapatával sem ért el ilyen jó eredményt.

2018 augusztusában két évre aláírt a Sandefjord csapatához. 2020. május 27-én a Bodø/Glimt szerződtette három évre. 2023. január 17-én a japán Urava Red Diamonds szerződtette.

2013 óta 10 alkalommal szerepelt a norvég U19-es labdarúgó-válogatottban.

Statisztikák 
2022. november 13. szerint

Sikerek 
Bodø/Glimt
 Eliteserien
 Bajnok (2): 2020, 2021
 Ezüstérmes (1): 2022

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1995-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Lillestrøm labdarúgói
A Strømmen IF labdarúgói
A Strømsgodset labdarúgói
A Sandefjord labdarúgói
A Bodø/Glimt labdarúgói
Az Urava Red Diamonds labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek